Стеллецкий — русская семинаристская фамилия, от stella (лат. «звезда»), перевод фамилии Звездинский.

Известные носители:
 Стеллецкий, Борис Семёнович (1872—1939) — украинский военный деятель, генерал-хорунжий, начальник штаба гетмана Скоропадского. 
 Стеллецкий, Владимир Иванович (1905—1985) — советский филолог, известный исследователь и переводчик «Слова о полку Игореве»; доктор филологических наук.
 Стеллецкий, Дмитрий Семёнович (1875—1947) — живописец, скульптор, иконописец, художник по фарфору.
 Стеллецкий, Игнатий Яковлевич (1878—1949) — историк, археолог, краевед Москвы.
 Стеллецкий, Николай Семёнович (1862—1919) — протоиерей, богослов, профессор Харьковского университета и Харьковского коммерческого института.
 Стеллецкий, Семён Васильевич (1845—1903) — русский военный инженер, генерал-майор; отец Б. С. и Д. С. Стеллецких.

Примечания